Príncipe Ruperto puede referirse a:

Príncipe Ruperto - Almirante inglés del siglo XVII, hijo de Isabel Estuardo, que estuvo al mando de la flota encargada de favorecer la sublevación irlandesa en 1648. 

Príncipe Ruperto - Misterioso personaje nombrado en varios manuscritos medievales, donde también aparece junto al Rey Ruperto. No se sabe se corresponde a una persona histórica, ni si el rey y el príncipe son la misma persona.